Среднее взвешенное — общее название группы разновидностей среднего значения либо короткое название для любого из перечисленных:

 Среднее арифметическое взвешенное
 Среднее геометрическое взвешенное
 Среднее гармоническое взвешенное
 Среднее степенное взвешенное